Rationale steht für:

 Rationale (Insigne), ein mittelalterliches bischöfliches Würdezeichen
 Rationale divinorum officiorum, eine Schrift des Theologen Durandus von Mende
 Rationale (Musiker) (* 1984), aus Simbabwe stammender britischer Musiker 

Siehe auch:
 Rational